Тюре́мный надзира́тель — сотрудник персонала тюрьмы или иного места заключения, отвечающий за наблюдение за заключёнными и обеспечение безопасности.

В частности, ведётся надсмотр за поведением заключённых, соблюдением порядка и правил, принятых в учреждении.

В СССР и Российской Федерации 
В СССР и Российской Федерации в 1960-е — 1990-е годы надзиратели официально назывались контролёрами, с подчинением ГУИН МВД СССР.

С развалом Союза ССР все следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, ИТК и ВТК переподчинили ГУИН МВД России.

В 1998 году на основании Указа Президента Российской Федерации № 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации» ГУИН было передано в ведение Министерства юстиции Российской Федерации.

На уголовном жаргоне (на языке «арго») тюремные надзиратели в Союзе ССР именовались «вертуха́ями» В пенитенциарных учреждениях России тюремных надзирателей или контролёров называют по-разному: «дубаки», «попки», «попкари (пупкари)».

Существует мнение, что более правильно относить название «вертухай» к тем сотрудникам учреждения ФСИН, которые выполняют эту работу непосредственно на периметре в запретной зоне, находятся на вышках и караульных помещениях, их основной задачей является недопущение и пресечение побегов и нападений, осуществляемых путем преодоления внешнего ограждения (заборов), а также деятельность, направленная на пресечение попыток коммуникации гражданских лиц и спецконтингента через забор, перебросов запрещенных предметов через ограждение (проноса или провоза через КПП и автотранспортные шлюзы). Вертухаи несут службу с оружием — автоматами, пистолетами, при необходимости могут быть вооружены пулемётами.

На внутренних постах учреждения сотрудники работают без оружия, экипированные специальными средствами (палками, наручниками, баллончиками с газом, шокерами). Этих сотрудников обычно называют «цириками». «Цирики» задействованы на постах, в дежурных частях, в составе обысково-маневренных групп, они обеспечивают соблюдение мер режима и надзора спецконтингентом при проведении работ на промышленной и жилой зонах, при движении на территории учреждения, при приёме пищи и помывке в бане, при отбывании дисциплинарного наказания в виде содержания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, бараке СУС. Так же «цирики» задействованы в бюро приема посылок и передач, и при проведении краткосрочных и длительных свиданий.

С 2005 года Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) Минюста России было преобразовано в специально созданную Федеральную службу исполнения наказаний, находящуюся под патронатом Минюста России.

В современной России функции тюремного надзирателя выполняют младшие инспекторы отделов безопасности (режима) учреждений ФСИН России

Примечания

Ссылки 

Профессии
Пенитенциарные учреждения